Stohl oder Štohl ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Stohl (1799–1882), österreichischer Maler
 Heinrich Stohl (1826–1889), österreichischer Maler
 Igor Štohl (* 1964), slowakischer Schachmeister
 Lukas Stohl (1829–1896), österreichischer Mediziner
 Manfred Stohl (* 1972), österreichischer Rallyefahrer
 Michael Stohl (1814–1881), österreichischer Maler
 Rudi Stohl (* 1947), österreichischer Rallyefahrer

Stohl ist außerdem der Name des Ortes
 Stohl (Schwedeneck), Ortsteil der Gemeinde Schwedeneck in Schleswig-Holstein (Deutschland)

Štohl ist des Weiteren der Name von:
 (3715) Štohl, Asteroid

Siehe auch:
 Stol
 Štohl